Saviniemi ist der Name von 

 Kari Saviniemi (* 1946), finnischer Schriftsteller
 Mikko Saviniemi (* 1971), finnischer Basketballspieler
 Tero Saviniemi (* 1963), finnischer Speerwerfer

 Saviniemi (Hamina), Distrikt in Hamina, Finnland
 Saviniemi (Nordösterbotten), Insel in Nordösterbotten
 Saviniemen jalkapallostadion, Fußballstadion in Finnland